Пайн (, у буквальному перекладі сосна) — англомовні прізвище і топонім.

Топонім

Пайн () — округ (графство) у штаті Міннесота
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Пайн Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Пайн — переписна місцевість, штат Аризона

Див. також
 Вайт-Пайн () — округ (графство) у штаті Невада
 Пайн-Блаффс () — містечко у штаті Вайомінг
 Пайн-Гейвен () — містечко у штаті Вайомінг
 Пайн-Гілл () — містечко в окрузі Вілкокс, штат Алабама
 Пайн-Еппл () — містечко в окрузі Вілкокс, штат Алабама
 Пайн-Левел () — невключена територія в окрузі Монтґомері, штат Алабама
 Пайн-Ридж
 Пайн-Спрінґс () — місто в окрузі Вашингтон, штат Міннесота
 Спрус-Пайн () — переписна місцевість в окрузі Франклін, штат Алабама

Прізвище 

 Адам Пайн (; 1976) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (2000).
 Ганеш Пайн (бенг.: গণেশ পাইন)*গণেশ পাইন}}; 1937—2013) — індійський художник.
 Кріс Пайн (; 1980) — американський актор.
 Паркер Пайн () — вигаданий персонаж і детектив Агати Крісті.
 «Розслідує Паркер Пайн» () — збірка розповідей англійської письменниці Агати Крісті.

Див. також 
 Пейн